Мото Гран-Прі Чехії 2015 року, офіційна назва Grand Prix České republiky — одинадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувся 14—16 серпня 2015 року на автомотодромі Брно, розташованому поруч з однойменним містом у Чеській республіці. У гонці класу Moto3 дебютну перемогу в кар'єрі здобув італієць Нікколо Антонеллі.

MotoGP 
До участі у змаганнях повернулась команда «Forward Racing», яка через фінансові проблеми пропустила Гран-Прі Індіанаполісу, місце Штефана Брадля у її складі зайняв Клаудіо Корті. Також до участі у змаганнях повернувся Карел Абрахам, який відновився від травми.

Результати гонки

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
Напередодні Гран-Прі Чеської Республіки відбулися зміни у складі команди «JPMoto Malaysia»: Раттапарка Вілайро замінив Рікарда Кардуса, який до цього виступав за команду «Tech 3». Окрім цього, у складі команди «Paginas Amarillas HP 40» по вайлд-кард виступив Едгар Понс, вже втретє у сезоні. До виступів у чемпіонаті повернулась команда «Forward Racing», незважаючи на фінансові проблеми.

Результати гонки

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард узяли участь гонщики Максиміліан Капплер та Кевін Ханус (для обох — друга поява в чемпіонаті у сезоні).

Сама гонка була сповнена драматизмом. На першому колі сталися дві аварії, в кожній з яких опинилось по 4 гонщики, і це призвело до перезапуску гонки зі зменшеною на 1/3 частину дистанцією. Перший інцидент відбувся у першому ж повороті, у ньому взяли участь Татсукі Сузукі, Ніклас Айо, Філіп Оттль та Жуль Даніло. Другий, у свою чергу, стався у третьому повороті, у ньому постраждали Андреа Локателлі, Лоренцо Далла Порта, Габріель Родріго та Хірокі Оно. Двоє останніх були доставлені у медичний центр для перевірки їхніх лівої та правої ноги відповідно, Родріго згодом був перевезений до лікарні в Брно для подальших перевірок. Айо та Локателлі також відмовились від участі після перезапуску гонки.

Перед повторним запуском гонки ряд гонщиків встановили на своїх мотоциклах задні шини з м'яким складом гуми (яка дає краще зчеплення, але швидше зношується) за рахунок зменшення загальної довжини дистанції гонки. Уже на старті гонки сформувалась лідируюча група із 11 гонщиків, яка за перші 7 кіл збільшила свій розрив від переслідувачів до 2 секунд.

Нікколо Антонеллі очолив заїзд на другому колі і не віддав своєї переваги до самого фінішу, здобувши не лише свою дебютну перемогу у серії Гран-Прі, але й перший подіум у 62-й гонці в кар'єрі. потрапив на фронт з 2 залишилися кіл і не озиратися назад, йдучи на перше стверджують його GP перемогу, і його перший подіум на його 62-ї спроби. Його співвітчизник, Енеа Бастіаніні зайняв 2-ге місце, стартувавши з 15-ї позиції. Третім став південноафриканський гонщик Бред Біндер.

Лідер чемпіонату Денні Кент мав непогані шанси на високий результат, проте зіткнувся на передостанньому колі з Хорхе Наварро та фінішував лише 7-им.

Результати гонки 

Примітка:* Гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Підсумки 
 Перемога Хорхе Лоренсо стала для нього 38-ю у гонках «королівського» класу (500cc/MotoGP) і за цим показником він вийшов на 4-те місце за всю історію змагань, порівнявшись із Кейсі Стоунером. Більше за нього перемог здобули лише Валентіно Россі (85), Джакомо Агостіні (68) та Мік Дуейн (54).
 Перемога Нікколо Антонеллі стала для нього дебютною у кар'єрі в MotoGP. Це також його перший подіум.
 Гонка в класі Moto3 стала останньою для Нікласа Айо в складі команди «RBA Racing Team» — після невдалого результату керівництво команди вирішило розірвати контракт із гонщиком.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Чехії
2015
Чехія
Серпень 2015